Gminy w USA:
 West Finley (ang. West Finley Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Christian
 West Finley (ang. West Finley Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington